Sokota peut désigner :
 Tomo Šokota, un footballeur croate
 Sokota (ou Sekota, une ville du nord de l'Éthiopie